Giuseppe Richeri – accademico ed economista italiano
 Tommaso Maurizio Richeri – giurista italiano